Hampp steht für: 

 Rainer Hampp Verlag, deutscher Wissenschaftsverlag
 Rita Hampp (* 1954), deutsche Autorin

Siehe auch:
 Hamp
 Hamppe